Katjiteo ist der Familienname folgender Personen:
 Moses Katjiteo (* 1977), namibischer Fußballspieler
 Roger Katjiteo (* 1993), namibischer Fußballspieler